Kłopotowo ist der Name folgender Orte in Polen:
 Kłopotowo (Woiwodschaft Lebus), deutsch Schützensorge, Dorf in der Woiwodschaft Lebus
 Kłopotowo (Dygowo), deutsch Klaptow, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern